Epimarptis är ett släkte av fjärilar. Epimarptis ingår i familjen skärmmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skärmmalar
Epimarptis